Лабынцев — фамилия.

Известные носители:
 Лабынцев, Иван Михайлович (1802—1883) — генерал от инфантерии, герой Кавказской войны.
 Лабынцев, Юрий Андреевич — культуролог, славист, специалист в области гуманитарной информатики, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.